Baxter House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Baxter House (Colorado), NRHP-Nr. 78000876
 Baxter House (Maine), NRHP-Nr. 79000135
 Baxter House (Oregon), NRHP-Nr. 87000331
 Baxter House (Virginia), NRHP-Nr. 73002057